Písková Lhota kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Písková Lhota (okres Mladá Boleslav)
 Písková Lhota (okres Nymburk)